Coermotibo (dorp), een dorp in Marowijne in Suriname
 Coermotibo (rivier), een rivier op de grens van Marowijne en Sipaliwini in Suriname